Серге́й Ге́рманович Суха́нов (2 февраля 1953 года, Нижний Тагил, СССР — 24 июля 2015, Пермь, Россия) — советский и российский кардиохирург, доктор медицинских наук (1993), профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач пермского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Биография 

Окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. Начал работать врачом-интерном медсанчасти № 1 Перми. Затем был аспирантом кафедры госпитальной хирургии Пермского государственного медицинского института, позже ставшего университетом, врачом-хирургом Пермской областной клинической больницы, ассистентом кафедры хирургических болезней лечебного факультета ПГМУ, доцентом кафедры хирургических болезней лечебного факультета ПГМУ, профессором кафедры ФУВ ПГМУ.

В 1999 году по его инициативе создан центр сердечно-сосудистой хирургии, преобразованный в 2001 году в областную клиническую больницу № 2 «Институт сердца» и организован филиал НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН (2005 г.). Был доверенным лицом В. В. Путина в ходе его избирательной кампании на президентских выборах 2012 года.

Являлся инициатором и автором областной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии, развитие инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в г. Перми». Под его руководством в Перми запущены программы по кардиохирургии с участием крупнейших клиник США, Израиля и Швейцарии.

Получил признание в России и за рубежом как оперирующий хирург, только в 2005 году им лично было проведено более 1200 операций на сердце. Руководил подготовкой 14 кандидатов медицинских наук и 1 доктора медицинских наук, опубликовал более 200 научных работ, среди которых монография и 4 книги.

Сын Михаил (род. 1981) — кардиохирург, работал заведующим отделением в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Перми, заместителем главного врача по хирургической помощи в Кировской областной клинической больнице, заместителем главного врача по хирургической помощи в Городской клинической больнице № 4, главным врачом Березниковской городской (краевой) больницы им. Е. А. Вагнера; с 2019 года — заместитель министра здравоохранения Пермского края.

Умер 24 июля 2015 года в Перми, от рака. Похоронен на Северном кладбище Перми.

Память 
 На фасаде здания хирургического отделения в Перми (улица Луначарского, 95Б) установлена памятная доска с барельефом «В этом здании с 1995 по 2012 год работал выдающийся российский кардиохирург, создатель пермской школы сердечно-сосудистой хирургии, профессор Сергей Германович Суханов».
 Приказом министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой от 1 февраля 2016 года Центру сердечно-сосудистой хирургии в г. Перми официально присвоено имя его основателя и первого главного врача профессора Сергея Германовича Суханова.
 ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г.Пермь)
 В Перми именем Суханова С.Г. названа улица - ул. Хирурга Сергея Суханова (часть бывшей улицы Максима Горького)

Членство в организациях 
 Правление Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
 Межведомственная комиссия и научный совет Минздравсоцразвития РФ по сердечно-сосудистой хирургии.
 Проблемная комиссии по экстренной хирургии сосудов НЦХ РАМН.
 Специализированный научный совет Пермской государственной медицинской академии.
 Европейская ассоциация кардиоторакальных хирургов.
 Главный сердечно-сосудистый хирург Пермской области.

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации
 Орден Дружбы (2007)
 Почетный гражданин Пермской области
 Премия имени академика РАМН В. И. Бураковского
 За вклад в охрану здоровья работников авиакосмического комплекса награждён золотыми медалями К. Э. Циолковского, С. Г. Королева, Ю. А. Гагарина.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте ФЦССХ
 Федеральный кардиоцентр в Перми возглавит профессор Сергей Суханов
 Ушел из жизни известный пермский кардиохирург Сергей Суханов

Сосудистые хирурги
Выпускники ПГМУ
Преподаватели ПГМУ
Почётные граждане Пермской области
Умершие от рака
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского